Константин Николов Кондов, с псевдоними Атанас Петров, Иван Великов Стойков е български революционер, войвода на Върховния македоно-одрински комитет и на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Роден е в 1874 година в град Прилеп, който тогава е в Османската империя. Син е на общественика Никола Кондов и на Елисавета Димитрова Лепавцова. Брат му Георги Кондов е адвокат и деец на македонската емиграция в България. След Освобождението на Княжество България семейството му в 1881 година се преселва в София. Кондов завършва Военното училище в София в 1894 година и за една година (1894 – 1895) е учител в Дупница.

Включва се в дейността на Македонската организация. През 1895 година е сред учредителите и на македонско дружество „Единство“ в Дупница, на което е избран за негов деловодител.

Участва в Четническата акция в 1895 година. Същата година заминава за Одеса, Русия, където до 1898 година учи право. Завръща се в България и е учител в Габрово (1899 – 1900) и Ямбол (1900 – 1901).

През април 1901 година е делегат на Осмия македоно-одрински конгрес от Ямболското дружество.

В 1901 година оглавява чета на Върховния комитет, с която действа в Западните Родопи и Рила. През октомври – ноември 1901 година Кондов инспектира македоно-одринските дружества в Станимашка и Рупчоска околия.

В 1902 година навлиза в Кочанско. През есента на 1902 година участва в Горноджумайското въстание.

На следната 1903 година предлага услугите си на ВМОРО и с четата си действа във Велешко и Скопско.

Заловен е от властите, но след намеса на руския консул в Скопие е освободен. До 1908 година отново е учител в Габрово. В 1904 година издава историческия очерк „Борбата на македонеца“. След 1908 година работи в Министерството на вътрешните работи.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи като командир на 4 рота на 9 велешка дружина. В 1913 година е награден с орден „За храброст“ IV степен. По време на Първата световна война е командир на рота от Единадесета пехотна македонска дивизия. На тази служба той остава до лятото на 1916 година. След това до края на войната на него е поверено снабдяването на 11 дивизия. След приключването на войната е назначен за окръжен управител в град Струмица и предава града на сърбите.

Участва в преврата на 9 юни 1923 година и след него става околийски началник в Пловдив. Умира на 21 май 1929 година. Негов личен архивен фонд се съхранява в Държавна агенция „Архиви“.

Външни препратки 
 
 Спомени на Константин Кондов (текст формат)
 Спомени на Константин Кондов (PDF формат)

Бележки 

Български революционери от Македония
Родени в Прилеп
Дейци на ВМОК
Дейци на ВМОРО
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български просветни дейци от Македония
Участници в Четническата акция на Македонския комитет
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Починали в София
Български офицери от Македония
Шестнадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български поручици
Носители на орден „Свети Александър“
Носители на орден „За военна заслуга“
Български имигранти от Македония в София
Хора с архиви в Централния държавен архив
Участници в Горноджумайското въстание